Джиро д’Италия 2013 () — 96-я супервеломногодневка по дорогам Италии и частично Франции (Французские Альпы). Она стартовала 4 мая в Неаполе, а завершилась 26 мая в Брешии. Победителем гонки стал итальянец Винченцо Нибали, выигравший свой второй Гранд Тур в карьере, после победы на Вуэльте в 2010 году. Британец Марк Кавендиш выиграл спринтерский зачет и стал пятым в истории гонщиком, который выигрывал спринтерские зачеты на всех трёх супермногодневках.

Участники 

Первоначально планировалось, что на старт Джиро выйдут гонщики 22 команд, 18 UCI ProTeams и 4 континентальные команды, получившие специальное приглашение организаторов. Однако, после того, как Спортивный арбитражный суд вернул лицензию ProTour российской команде , организаторы приняли решение расширить пелотон до 23 команд, или до 207 гонщиков соответственно. Действующий победитель гонки Райдер Хешедаль намерен защищать титул. Вице-чемпион Хоаким Родригес также заявил о желании подняться на высшую ступень пьедестала. После пропуска прошлогодний гонки, в 2013 году на старт снова выйдет двукратный призёр Джиро Винченцо Нибали. Действующий победитель Тур де Франс Брэдли Уиггинс намерен вместо защиты титула сконцентрироваться на Джиро.

Маршрут 
Гонка стартует в Неаполе, затем маршрут движется на юг в Калабрию. Оттуда гонщики повернут на север к Адриатическому морю, на побережье которого пройдут несколько этапов. Добравшись до приграничного Тарвизио, пелотон развернётся на равнину к Франции. Гонщики заедут на её территорию, чтобы финишировать на 15-м этапе в Коль-дю-Галибье. Затем пелотон вернётся в Восточные Альпы, откуда после решающих горных этапов финиширует в Брешии.

Гонщиков ожидает 17,4-километровая командная разделка на 2-м этапе, две индивидуальные гонки с раздельным стартом, 7 равнинных этапов, 6 холмистых (один из них с финишем в гору) и 5 горных. На 8-м этапе пройдёт единственная равнинная индивидуальная разделка, на внушительные 55,5 километров. После первого дня отдыха на 10-м этапе пелотон ожидает дебютный горный этап. Два следующих горных этапа пройдут перед вторым днём отдыха. На 18-м этапе гонщикам предстоит преодолеть 19,4-километровую индивидуальную разделку в гору, после чего пройдут 2 ключевых горных этапа. Протяжённость горных этапов джиро 2013 невелика: лишь один длиннее 167 километров, в то время как сразу 3 равнинных этапа протяжённее 236 километров. 19-й этап станет самым коротким — 138 километров, хотя подъём начнётся сразу со старта. Королевский 20-й этап равен 202 километрам, где горы начнутся на 65-м. Будет сразу 5 подъёмов; 3-м — Пассо-Джау, затем Пассо-Тре-Крочи и, почти без спуска, финальный Тре-Чиме-ди-Лаваредо. В последний день гонщиков впервые с 2007 года ждёт не индивидуальная разделка, а спринтерский этап дружбы.

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Общий зачёт

Спринтерская классификация

Горная классификация

Молодёжная классификация

Trofeo Fast Team

Trofeo Super Team

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Джиро д’Италия
Спорт в Италии в 2013 году
Май 2013 года